Schenkenbrunnen heißen Quellen und Brunnen:

 Schenkenbrunnen (Michelbach an der Bilz), Brunnen in Michelbach an der Bilz, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, geschaffen von Hermann Koziol
 Schenkenbrunnen (Pfalz), gefasste Quelle im Pfälzerwald oberhalb des Modenbach-Tal im Gebiet der Ortsgemeinde Rhodt unter Rietburg, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz 
 Schenkenbrunnen (Schmalegg), Brunnen am Dorfplatz von Schmalegg, Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg; siehe Schmalegg#Schenkenbrunnen am Dorfplatz in Schmalegg

Siehe auch:
 Schenkenbach